Osoby:
 Eberhard von Randeck – niemiecki biskup
 Marquard I. von Randeck – niemiecki biskup

Zobacz też:
 Randegg